Asdonk (toponiem)

Dit toponiem is te vinden in een aantal buurtschappen en veldnamen, zoals:
Asdonk (Laarbeek)
Asdonk (Tessenderlo)